Крету — фамилия.

Известные носители:
 Крету, Сандра-немецкая певица.
 Крету, Мишель-румынско-немецкий музыкант.